Limestone County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Limestone County (Alabama) – okres státu Alabama
 Limestone County (Texas) – okres státu Texas